Servas kan syfta på:
 Servas, Ain
 Servas, Gard